Triceratopsini — триба птахотазових динозаврів підродини хасмозаврових (Chasmosaurinae) родини цератопсид (Ceratopsidae). Існувала наприкінці крейдового періоду (76-65 млн років тому). Найвідомішим представником триби є трицератопс (Triceratops). Рештки Triceratopsini знаходять на заході Північної Америки, територія якої колись був частиною стародавнього континенту Ларамідія. Згідно з визначенням авторів таксона, до триби відносяться «всі види цератопсидів, ближчі до Triceratops horridus, ніж до Anchiceratops ornatus або Arrhinoceratops brachyops».

Філогенія 
Філогенічна кладограма за Caleb Brown & Donald Henderson (2015).

Примітки 

Цератопси
Триби тварин